

Astronomia 
 18520 Wolfratshausen – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Germania
 Wolfratshausen –  città nel land della Baviera, ospitò un sottocampo del campo di concentramento di Dachau
 Circondario di Bad Tölz-Wolfratshausen – uno dei circondari che compongono l'Alta Baviera in Baviera